Операция «Power Pack» — операция вооружённых сил США по вторжению в Доминиканскую Республику в 1965 году, предпринятая для свержения пришедшего к власти в результате гражданской войны левого правительства Франсиско Кааманьо.

Предыстория 
24 апреля 1965 года в Доминиканской Республике началось военное восстание «конституционалистов» во главе с полковником Франсиско Кааманьо. Восставшие объявили о восстановлении конституции 1963 года и потребовали возвращения к власти правительства бывшего президента Хуана Боша, свергнутого в результате военного переворота 25 сентября 1963 года.

На следующий день восставшие заняли Санто-Доминго и свергли правительство военного триумвирата во главе с Д. Рейдом Кабралем. Временным президентом страны провозглашён полковник Франсиско Кааманьо. Главой Временного правительства стал Хосе Молина Уренья — председатель палаты депутатов до государственного переворота 1963 года. На стороне свергнутого триумвирата выступили соединения ВВС и часть армии. Командующий ВМС занял позицию нейтралитета. На севере была создана новая военная хунта во главе с бригадным генералом Э. Вессина-и-Вессина («лоялисты»), двинувшая на столицу танковые части и авиацию (90 танков и бронемашин, 30 самолётов). 27 апреля 1500 солдат лоялистов при поддержке бронетранспортёров и танков вышли маршем с авиабазы ​​Сан-Исидро, захватили мост Дуарте и заняли позицию на западном берегу реки Озама. Второй отряд в составе 700 солдат покинул Сан-Кристобаль и атаковал западные пригороды Санто-Доминго. Началась гражданская война, продолжавшаяся до 31 августа 1965 года.

Интервенция США 

28 апреля началась высадка американской морской пехоты в городах Бараона и Айна. Президент Л. Джонсон объявил, что направил 405 морских пехотинцев в Доминиканскую республику для «защиты граждан США».

29 апреля войска США заняли прибрежные районы столицы, а также всё побережье от города Бараона до города Санто-Доминго. В ночь на 30 апреля на авиабазе Сан-Исидро высадилась  3-я бригада 82-й воздушно-десантной дивизии США, начавшая свои боевые действия. Силы из 1700 морских пехотинцев 6-го экспедиционного отряда морской пехоты занимали район, где располагались несколько иностранных посольств. Местность была объявлена ​​зоной международной безопасности Организацией американских государств (ОАГ). При посредничестве папского нунция было заключено перемирие между воюющими сторонами. К 1 мая численность войск США достигла 12 тысяч человек.

Повстанческие силы оказывали упорное сопротивление интервентам.

1 мая 1965 г. советское правительство потребовало срочного созыва Совета Безопасности ООН, тем временем президент Л. Джонсон заявил, что американские войска предотвратили приход коммунистов к власти в Доминиканской республике.

4 мая 1965 года Национальный конгресс избрал Франсиско Кааманьо конституционным президентом Доминиканской Республики.

5 мая при давлении США и Организации американских государств (ОАГ) было заключено перемирие между восставшими и военной хунтой. 6 мая члены ОАГ создали Межамериканские миротворческие силы (IAPF) с целью служить миротворческим формированием в Доминиканской Республике. IAPF насчитывал 1748 военнослужащих из Бразилии, Парагвая, Никарагуа, Коста-Рики, Сальвадора и Гондураса и возглавлялся бразильским генералом Уго Панаско Альвимом, а генерал армии США Брюс Палмер был его заместителем.

15 мая войска хунты атаковали силы повстанцев в северной части столицы, нарушив перемирие. В ходе боёв за президентский дворец погибло несколько видных военных руководителей конституционалистов. Войска США пытались удержать международную зону безопасности, но были обвинены в пособничестве обеими сторонами.

19 мая было заключено новое перемирие между воюющими сторонами.

15 июня конституционалисты предприняли вторую и последнюю попытку расширить границы контролируемых ими районов. В самой кровопролитной битве интервенции армейские части США быстро перешли в наступление и помогли лоялистам. Конституционалисты заявили, что с их стороны 67 человек погибли и 165 получили ранения.

3 июля на заседании ООН делегация СССР огласила заявление Советского правительства о событиях в Доминиканской республике, в котором действия США квалифицированы как открытая военная интервенция против суверенного государства.

31 августа представители конституционалистов, военной хунты и посреднической комиссии ОАГ подписали «Доминиканский акт примирения» и дополняющий его «Институционный акт». Временным президентом страны стал Эктор Федерико Гарсия Годой Касерас.

1 июня 1966 года в условиях оккупации страны войсками США прошли выборы президента.  В результате выборов (в честности которых были очень сильные сомнения) победил бывший советник диктатора Л. Трухильо и бывший марионеточный президент в 1960–1962 годах Хоакин Балагер.

28 июля начался вывод войск ОАГ, а сентябре США начали вывод своих войск. Однако в стране осталось 250 американских военных советников, 500 сотрудников посольства США и около 5 тысяч агентов ЦРУ.

См. также 
 Первая американская оккупация Доминиканской Республики

Примечания 

Войны XX века
Зарубежные операции Вооружённых сил США периода холодной войны
Холодная война
1960-е годы в Доминиканской Республике
1960-е годы в США